Egyptische grafvleermuis
 Kaalbuikgrafvleermuis
 Mauritiusgrafvleermuis
 Spitsneusgrafvleermuis